Робе́р Нантёйль, Нантейль, Нантёй (; 1623, Реймс — 9 декабря 1678, Париж) — французский рисовальщик (в том числе пастелист) и , ординарный гравёр королевского двора (1657); знаковый представитель классицистического «большого стиля» эпохи царствования Людовика XIV, создатель характерного для этого стиля типа гравированного портрета.

Жизнь и творчество 
Сначала учился у своего зятя  (1624—1670), в Реймсе, а потом, с 1647 года, посещал в Париже мастерскую живописца Филиппа де Шампаня и занимался гравированием под руководством Абрахама Босса; рисовал пастельные портреты и, усвоив себе манеру Клода Меллана, гравировал резцом с простой прокладкой сочных штрихов и употреблением точек в промежутках между ними — способом, благодаря которому достигалось большое разнообразие тонов.

Был превосходный рисовальщик; рисованные им портреты славились своим сходством и выразительностью. Всего им награвировано:
 18 исторических сюжетов
 216 портретов, в исполнении которых, однако, нередко помогали ему другие художники.

Для большинства своих гравюр он сам рисовал или писал оригиналы. Особенно мастерскими его эстампами считаются портреты:
 И.-Б. ван Стэнбергена (Jean-Baptist van Steenberghen; гравюра с дю Шателя),
 президента де Бельевра (Pompone de Bellièvre, 1606—1657; гравюра с Ш. Лебрена),
 стихотворца Лоре (Jean Loret, 1600—1665),
 государственного советника Ле Вайе,
 Анны Австрийской
 несколько портретов Людовика XIV, учредившего специально для него должность королевского кабинетного рисовальщика и гравёра.

См. также 
 Французская живопись

Примечания

Литература 
Основные исследования
 
Другие работы
 
Каталоги выставок
 
Словари и энциклопедии
 
 
 
 
 
 
 
Справочные указатели

Ссылки 
 

Графики Франции